

Населені пункти та їхні частини

 Ковалювка — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ковалювка — село в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ковалівка (Ковалювка) — село в гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства

 Ковалювка — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Белдув-Кшива-Весь у гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ковалювка — частина села Подшкле в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Поремба в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Більсько в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Скомельна-Чарна в гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Пониці в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Сенява в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Рдзавка в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Вісньова в гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Добра в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Топожисько в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Тенґобоже в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Яхувка в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Жмйонца в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Ґжехиня в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Подлопень у гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Марцувка в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Ольшувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ковалювка — частина села Коваля-Стемпоцина в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ковалювка — частина села Ленки Дукельські (Ленкі-Дукельські) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ковалювка — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ковалювка — частина села Чарна в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ковалювка — частина села Коцеж-Мощаніцький в гміні Ленкавиця Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ковалювка — частина села Певель-Велика в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ковалювка — частина села Райча в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ковалювка — частина села Збжа в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ковалювка — частина села Коваля в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки